Zélée kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Zélée (glaciär), 
 Zélée (ö), 

Robotskapade Antarktisförgreningar